Cernova se poate referi la:

 Raionul Cernova, unul din cele șase raioane ale județului Ananiev din Guvernământul Transnistriei între 1941 și 1945
 Alexandrina Cernov (n. 1943), critic și istoric literar român

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)

 Raionul Cernovăț, județul Jugastru